Drugie zawody, które weszły w skład Pucharu Świata w skokach narciarskich 2019/2020 odbyły się w Ruce w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2019 roku.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał Słoweniec Timi Zajc z przewagą ponad dwupunktową nad drugim Norwegiem Robertem Johanssonem. Trzecie miejsce zajął reprezentant Niemiec Karl Geiger, który swoim skokiem wyrównał rekord skoczni ustanowiony przez Stefana Krafta (4. miejsce w kwalifikacjach) oraz Ryōyū Kobayashiego (8. miejsce). W czołowej dziesiątce sklasyfikowany został najlepszy z polskich skoczków Jakub Wolny (7. miejsce). Z reprezentantów gospodarzy najwyższe miejsce zajął Antti Aalto – 21. miejsce. Poza nim do konkursu awansowało jeszcze trzech Finów. Skakano z siódmej i dziewiątej belki startowej.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrał po raz drugi z rzędu w tym sezonie Norweg Daniel-André Tande. Jego przewaga nad drugim Austriakiem Philippem Aschenwaldem wyniosła niespełna dziesięć punktów. Na najniższym stopniu podium stanął Słoweniec Anže Lanišek. Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem gospodarzy był Niko Kytösaho (21. miejsce), dla którego są to pierwsze punkty Pucharu Świata w historii jego startów w tym cyklu. W serii finałowej znalazło się sześciu Polaków, wśród których Dawid Kubacki (12. miejsce) uplasował się najwyżej. Seria pierwsza skończyła się dyskwalifikacjami dla Norwegów Roberta Johanssona oraz Johanna André Forfanga za nieprzepisowy kombinezon. W drugiej serii z tego samego powodu zdyskwalifikowani zostali Słoweńcy Peter Prevc i Anže Semenič oraz Norweg Marius Lindvik. Zawody odbyły się z belek czternastej oraz z piętnastej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego zostały odwołane z powodu zbyt silnego wiatru. Wcześniej jury zawodów zdecydowało się przenieść je o pół godziny. Po odwołaniu kwalifikacji zdecydowano o dopuszczeniu wszystkich zawodników z kwalifikacji do głównych zawodów. Te jednak również zostały odwołane.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Ruce był Pekka Tervahartiala oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem będzie, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym będzie Werner Rathmayr, a jego asystentem – Sandro Pertile. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 29 listopada 2019

Pierwszy konkurs indywidualny – 30 listopada 2019

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 1 grudnia 2019 
Kwalifikacje zostały odwołane z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Drugi konkurs indywidualny – 1 grudnia 2019 
Konkurs został odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Ruce
2019 w Finlandii